Gloriola může být:
 svatozář
 v meteorologii: koncentricky uspořádaný barevný kruh okolo stínu předmětů, zobrazeného na povrchu oblaku nebo mlhy, viz gloriola (meteorologie) 
 přeneseně: sláva, lesk
 asterizmus, viz gloriola (astronomie)
 ve fotografii a výtvarném umění, viz gloriola (umění)